Publi Eli Tuberó, pretor el 201 aC 
 Quint Eli Tuberó (tribú 194 aC), tribú de la plebs el 194 aC 
 Quint Eli Tuberó (militar), militar romà, gendre de Luci Emili Paule.
 Luci Eli Tuberó, militar romà
 Quint Eli Tuberó (tribú 133 aC), jurista romà, tribu de la plebs el 133 aC
 Quint Eli Tuberó (cònsol i jurista), jurista romà, cònsol el 11 aC
 Luci Seu Tuberó, militar i cònsol romà